La Poule :
 La Poule, film  de René Guissart sorti en 1933
 La Poule, court métrage de Luc Béraud avec Michael Lonsdale (1971)

Voir aussi